Tan (谈), een Chinese familienaam
Tan (谭), een Chinese familienaam
Tan, de Minnanyu romanisatievorm van Chen, een Chinese familienaam
Tan (澹), een Chinese familienaam
Tantai, een Chinese familienaam